Zettel peut désigner :

Patronyme 
 Kathrin Zettel (1986-), skieuse alpine autrichienne
 Sarah Zettel (1966-), écrivaine américaine

Divers 
 La lampe Zettel, objet créé en 1997